І () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 55 км на схід від Ам'єна.

«І» є найкоротшою географічною назвою у Франції та однією з найкоротших у світі. Жителі називають себе Іпсілонцями (Ypsilonien).

Побратими 
Побратимом «І» є село Лланвайрпуллгвінгіллгогерихуїрндробуллллантисиліогогогох в Уельсі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 І на сайті французького Національного інституту географії
 І на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету І на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма